Флориано̀полис (португалски Florianópolis, също известен и като Флорипа) е столицата на щата Санта Катарина в Южна Бразилия.

География 
Включва главния остров Санта Катарина, континентална част и малки острови наоколос укрепления, които са защитавали корабите през 17 век. Макар първоначално да е бил завладян от португалци от Азорските острови, градът има силно германско и италианско влияние подобно на останалата част от щата.

Население

Туризъм 
Известна дестинация за южноамерикански туристи поради неговото разположение и плажове с бял пясък. Обслужва се от международно летище.

Известни личности 
 Родени във Флорианополис
 Мария-Фернанда Алвис (р. 1983), тенисистка
 Жуау да Круз е Соуза (1861-1898), поет
 Густаво Куертен (р. 1976), тенисист

Външни препратки 
 www.pmf.sc.gov.br 

Селища в Санта Катарина
Столици на щати в Бразилия